Euripide, drammaturgo greco vissuto nel V secolo a.C.;
Euripide (nome), nome proprio di persona;
2930 Euripides, asteroide.